Cécile est morte, roman de Georges Simenon publié en 1942, faisant partie de la série des Maigret
Cécile est morte, film français de Maurice Tourneur sorti en France en 1944
Cécile est morte, téléfilm français de la série Les Enquêtes du commissaire Maigret, de Claude Barma et Jacques Rémy, avec Jean Richard en 1967
Maigret : Cécile est morte, téléfilm français de la série Commissaire Jules Maigret, avec Bruno Cremer en 1994